Paul Guiraud est nom porté par :
 Paul Guiraud (1850-1907), historien français ;
 Paul Guiraud (1851 St Ambroix-1909 Roquedur), écrivain.
 Paul Guiraud (1882-1974), psychiatre français.
 Paul Guiraud (1882-1925), officier de marine français.